Gustavo López, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Gustavo Adrián López (n. 1973), futbolista argentino.
 Gustavo Fernando López (n. 1957), político, abogado y periodista argentino.
 Gustavo González López (n. 1960), militar venezolano.
 Gustavo Héctor López (n. 1972), periodista argentino.
 Gustavo Hernandez Lopez (n. 1989), peleador de artes marciales mixtas estadounidense.
 Gustavo López Bustamante (n. 1990), futbolista colombiano.
 Gustavo López, actor de doblaje mexicano.